Mercado (spanisch Markt) steht für:

Einkaufszentren in
 Hamburg-Ottensen, siehe Hamburg-Ottensen#Mercado
 Nürnberg, siehe Mercado Nürnberg
 Mercado Central de Maputo
 Mercado Municipal Engenheiro Silva
 Mercado San Juan de Dios
 Mercado da Ribeira
 Mercado de Abastos
 Mercado de la Abundancia
 Mercado del Puerto
 Mercado del Puerto de La Luz
 Mercado do Xipamanine
Ortsnamen
 Mercado Modelo y Bolívar, Montevideo
 Mercado de Serra, Spanien
Gebäude
 Mercado Municipal (Baucau)
 Mercado Municipal (Dili)

sowie
 eine Haltestelle der Stadtbahn Alicante

Mercado ist der Familienname folgender Personen:
 Ángel Edmundo Orellana Mercado (* 1948), honduranischer Minister
 Antonio Rivas Mercado (1853–1927), mexikanischer Architekt und Bauingenieur

 Diego Mercado, mexikanischer Fußballtrainer
 Edgardo Mercado Jarrín (1919–2012), peruanischer Politiker und Generalmajor
 Eliseo Mercado (* 1948), katholischer Missionar und Universitätsdozent der Oblaten der Unbefleckten Jungfrau Maria und Islamexperte
 Enrique Vázquez del Mercado (1950–2011), mexikanischer Fußballtorhüter
 Erika Mercado (* 1992), ecuadorianische Volleyballspielerin
 Evelin Mercado (* 2003), ecuadorianische Sprinterin
 Gabriel Mercado (* 1987), argentinischer Fußballspieler
 Hector Mercado, alias: Hechter Ubarry, puerto-ricanischer Schauspieler
 Jesse Eugenio Mercado (* 1951), Bischof von Parañaque

 Juan Miguel Mercado (* 1978), spanischer Radrennfahrer
 Luis Mercado (* um 1520/25 (?); † um 1606/11), spanischer Mediziner
 Magdaleno Mercado (1944–2020), mexikanischer Fußballspieler
 Mai Mercado (* 1980), dänische Politikerin der dänischen Volkspartei
 Melinda Mercado (* 1990), US-amerikanische Fußballspielerin
 Noel Kempff Mercado (1924–1986), bolivianischer Naturforscher
 Orlando Mercado (* 1946), philippinischer Politiker
 Patricia Mercado (* 1957), mexikanische Politikerin

 Richard Mercado (* 1986), ecuadorianischer Fußballspieler
 Salvador Mercado (* 1969), mexikanischer Fußballspieler
 Salvador R. Mercado (1864–1936), mexikanischer General und Gouverneur
 Sigifredo Mercado (* 1968), mexikanischer Fußballspieler
 Tomás Torres Mercado († 2015), mexikanischer Politiker
 Tununa Mercado (* 1939), argentinische Schriftstellerin

Siehe auch:
 MercadoLibre
 Mercado Común Centroamericano
 Mercado Negro